Swietenia mahagoni – pianta tropicale da cui si ricava il pregiato legno di mogano
Anacardium occidentale – pianta del genere Anacardium
Per estensione: colore "rosso mogano"

Altri progetti